Крещёный еврей — еврей (точнее иудей), принявший христианство, независимо от степени добровольности обращения:

 анусимы — в Германии XI века;
 «новые христиане» — в Испании и Португалии XIV—XV веков; другие названия марраны и конверсо;
 выкресты — в дореволюционной России.

См. также 
 :en:List of converts to Christianity from Judaism
 :en:Jewish schisms
 Криптоиудаизм